Михаи́л Серге́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Михаил Сергеевич (1922—2015) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Кузнецов, Михаил Сергеевич (род. 1941) — советский и российский почвовед, академик РАСХН (2007).